Síntesis puede referirse a:

Biología y química 
Síntesis o anabolismo, proceso del metabolismo que tiene como resultado la formación de componentes celulares  a partir de los precursores de baja masa molecular.
Síntesis orgánica, construcción planificada de moléculas orgánicas mediante reacciones químicas.
Síntesis química, proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de precursores.
Síntesis de ADN, síntesis natural o artificial de ADN.
Síntesis de péptidos, producción de péptidos a partir de aminoácidos.
Síntesis de aminoácidos, producción de aminoácidos a partir de otros compuestos.
Síntesis de oligonucleótidos, síntesis química de fragmentos cortos de ácido nucleico.
Biosíntesis proteica o biosíntesis de proteínas; proceso anabólico mediante el cual se forman las proteínas.

Física e ingeniería 
Síntesis aditiva de color.Síntesis sustractiva de color.
Síntesis de textura, proceso de creación de una imagen digital grande desde una imagen digital pequeña por medio de un algoritmo.

Sonido 
Síntesis de sonido, obtención de sonidos a partir de medios no acústicos.
Síntesis de habla, producción artificial del habla.
Síntesis substractiva, método de síntesis de sonido donde una señal es generada por un oscilador y después filtrada.
Síntesis aditiva, técnica de síntesis de sonido para crear timbres.
Síntesis granular o síntesis de sonido basada en granos; técnica de producción de sonidos que se basa en una concepción del sonido en términos de partículas.
Síntesis por modulación de frecuencias, una de las formas de síntesis de sonido, que consiste en variar determinado aspecto de una señal (denominada portadora) con respecto a una segunda (denominada moduladora), generando finalmente una «onda modulada».
Sintetizador, instrumento musical electrónico diseñado para producir sonido generado artificialmente.

Miscelánea 
Síntesis, noticiero argentino de medianoche emitido por el canal trece de Buenos Aires (Argentina).
Síntesis literaria, escrito donde se denotan las ideas principales de un texto.

Enlaces externos